Auchincloss ist der Familienname folgender Personen:

 Jake Auchincloss (* 1988), US-amerikanischer Politiker
James C. Auchincloss (1885–1976), US-amerikanischer Politiker
 Louis Auchincloss (1917–2010), US-amerikanischer Schriftsteller